Az 1980. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 10 km-es sprint versenyszámát február 19-én rendezték. Az aranyérmet a keletnémet Frank Ullrich nyerte meg. A versenyen nem vett részt magyar versenyző.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában.

Végeredmény 
Minden lövőhiba után 150 méter büntetőkört kellett megtenniük a versenyzőknek.

Források 

F10